Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Lugano nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.

Rosa 
Aggiornata al 23 giugno 2020..

Risultati

Super League

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Svizzera

Europa League

Fase a gironi

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note 

2019-2020